Arveleg is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Arveleg I, de achtste koning van Arthedain.
Arveleg II, de twaalfde koning van Arthedain en veertiende van Arnor.